Виктор Семёнович Свистунов (1924 — 2019) — советский  генерал-лейтенант. Министр внутренних дел Дагестанской АССР (1970—1974).

Биография 
Родился 15 июля 1924 года в селе Кальтовка, Иглинского  района   Башкирии в крестьянской семье. 

С 1942 года после окончания Рижского военного пехотного училища, участник Великой Отечественной войны — воевал помощником командира взвода разведки 68-й гвардейской стрелковой дивизии на Сталинградском фронте. В  1943 году был ранен в бою, находился на лечении в военном госпитале в Сумской области.
С 1944 года воевал на Ленинградском, Карельском и 1-м Украинском фронтах. 
С 1945 года — командир взвода тяжелых танков 2-го Казанского танкового училища. 

С 1948 года после окончания Куйбышевской юридической школы работал в следственном отделе прокуратуры Дагестанской АССР. С 1957 года — прокурор Махачкалы. С 1964 года — заведующий отделом административных органов Дагестанского обкома партии.

С 1970 по 1974 годы — министр внутренних дел Дагестанской АССР,
С 1974 по 1977 годы — заместитель начальника Следственного управления МВД СССР. С 1977 по 1980 годы — секретарь парткома МВД СССР. 
С 1980 по 1989 годы — начальник Главного управления МВД СССР на транспорте . 

С 1986 года входил в состав группы по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, получил при этом повышенную дозу радиации<ref
name="Светлой памяти Виктора Семёновича Свистуновав"/>. 

С 1989 года в отставке, был членом Российского совета ветеранов ОВД и ВВ МВД.  

Умер 2 ноября 2019 года в Москве, похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 

 Орден Мужества
 Орден Дружбы
 Орден Отечественной войны I степени 
 Отечественной войны II степени 
 два ордена Трудового Красного Знамени
 два ордена Красной Звезды 
 два ордена Славы III степени

Медали 
 две медали «За отвагу» 
 Медаль «За трудовое отличие» 
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Звания 
 Заслуженный работник МВД СССР
 Почётный железнодорожник

Зарубежные награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» (ГДР)

Примечания

Литература 
 МВД России: Энциклопедия / Гл. ред. В.Ф. Некрасов. -  : Объед. ред. МВД России : ОЛМА-Пресс, 2002 г. — 623 с. — ISBN 5-224-03722-0
 МВД: подвиг в Чернобыле: Управление силами и средствами органов внутренних дел и внутренних войск в период ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС / Ассоц. "МВД-щит Чернобыля", Акад. упр. МВД России; Редкол.: Н. И. Демидов (пред.) и др. -  : Б. и., 1997 г. — 511 с.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Члены КПСС
Персоналии:Махачкала
Прокуроры СССР
Министры внутренних дел Дагестана
Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Похороненные на Троекуровском кладбище